Trieszt kétszázezres lélekszámú város Olaszországban
 Trieszt megye Olaszországban
 Trieste Róma Q.XVII. kerülete
 Trieste batiszkáf, tengeralattjáró